Mense steht für:
 Hohe Mense, Berg im Adlergebirge, Tschechien
 Mense (Adelsgeschlecht), niedersächsisch-westfälisches Adelsgeschlecht
 Dativ und Ablativ Singular von lat. "mens" (Geist)

Mense ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Anton Mense (1861–1938), deutscher Tropenmediziner und Forschungsreisender
 Carlo Mense (1886–1965), deutscher Maler
 Franz-Josef Lersch-Mense (* 1952), deutscher politischer Beamter, Staatssekretär in Nordrhein-Westfalen
 René Mense (* 1969), deutscher Komponist
 Ulrich Mense (1927–2003), deutscher Regattasegler
 Wilhelm Mense (* 1957), deutscher Fußballspieler und -trainer